Plusieurs traités ont été signés dans la région de Saint-Louis dans le Missouri entre les États-Unis et divers groupes d'Amérindiens :
 le traité de Saint-Louis de 1804 entre les États-Unis et les Sauks et Mesquakies ;
 le traité de Saint-Louis de 1816 entre les États-Unis et des représentants du Conseil des Trois Feux ;
 le traité de Saint-Louis de 1818 entre les États-Unis et les Osages ;
 le traité de Saint-Louis de 1825 entre les États-Unis et les Shawnees.